Tennis Masters Cup 2006 – tenisowy turniej ATP rangi Tennis Masters Cup zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 12–19 listopada 2006 roku w Szanghaju na kortach twardych w hali o puli nagród 4 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Uczestnicy turnieju

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Gra podwójna

Uczestnicy turnieju

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ATP

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Chinach